Коменда́нтская площадь — площадь в историческом районе Озеро Долгое Приморского административного района Санкт-Петербурга. Располагается на пересечении Комендантского проспекта, улицы Ильюшина, Гаккелевской улицы, проспекта Испытателей и улицы Уточкина. Название было присвоено 4 апреля 1988 года.

Описание 
На площади располагается торгово-развлекательный комплекс «Атмосфера», из подземного этажа которого имеется выход к подземному переходу через Комендантский проспект и входу на станцию метро «Комендантский проспект». С проспекта Испытателей через Комендантскую площадь к улице Ильюшина проходит трамвайная линия от станции метро «Пионерская» (также Комендантскую площадь и станцию метро «Пионерская» связывают автобусные и троллейбусные маршруты). Автомобильное движение на площади — круговое.

История 
Площадь, названная впоследствии Комендантской, образовалась в 1980-е годы на пересечении новопроложенных Комендантского проспекта, улиц Гаккелевской, Уточкина, Ильюшина и продлённого проспекта Испытателей.

До 2005 года площадь имела другой вид: проспект Испытателей напрямую переходил в улицу Ильюшина, а все остальные магистрали примыкали к ним. В результате получалось сложное для проезда место.

2 апреля 2005 года близ площади открылась станция метро «Комендантский проспект», тогда же началось строительство ТРК «Атмосфера», находящегося в самом центре площади. К середине 2009 года строительство ТРК было завершено, а площадь приобрела современный вид. Движение по площади было сделано круговым — вокруг ТРК «Атмосфера», только трамвайное движение напрямую соединяет проспект Испытателей с улицей Ильюшина. ТРК «Атмосфера» имеет по одному наземному входу со стороны улицы Уточкина и улицы Ильюшина, а также подземную галерею, выходящую в пешеходный переход под Комендантским проспектом прямо напротив входа в вестибюль метро.

Примечания

Литература

Ссылки